Éric Perrin, född 1 november 1975 i Laval, Québec, är en kanadensisk professionell ishockeyspelare som spelar för HC TPS i SM-liiga.

Spelarkarriär 
Perrin spelade collegehockey på University of Vermont, med bland andra Martin St. Louis och Tim Thomas, utan att bli draftad av något NHL-lag. Efter att ha tillbringat flera år i farmarligor, samt en sejour i Finland, blev Perrin uppkallad av Tampa Bay Lightning säsongen 2003-2004 när han spelade för Hershey Bears i AHL. Han registrerade en assist i slutspelet på vägen till Tampa Bays Stanley Cup-vinst.

Under NHL-lockouten säsongen 2004-2005 återvände Perrin till AHL och Hershey Bears, där han utsågs till lagets MVP, liksom "Man of the Year" för hans bidrag till välgörande ändamål. Inför efterföljande säsong valde han att gå tillbaka utomlands, och skrev på för det schweiziska laget SC Bern. Under slutspelet spelade han även för Nationalliga B-laget EHC Biel. När den schweiziska säsongen slutade återvände Perrin till Tampa Bay Lightning, och den 2 november 2006 gjorde han sitt första NHL-mål i en match mot Philadelphia Flyers.

Perrin undertecknade ett kontrakt med Atlanta Thrashers den 1 juli 2007. I NHL-säsongen 2007-2008 med Thrashers gjorde han sin bästa poängmässiga säsong med 12 mål och 45 poäng. Efter två säsonger i Trashers skrev Perrin på för Avangard Omsk i KHL den 3 september 2009. Efter KHL-säsongen skrev Perrin den 16 september 2010 ett tryout-kontrakt med Tampa Bay Lightning. Tryouten ledde dock inte till något förlängt kontrakt och den 6 oktober 2010 återvände Perrin till JYP efter sju säsonger i andra klubbar. Perrin har sedan dess förlängt kontraktet med två respektive ett år och var lagkapten säsongen 12/13 samt 13/14.

Spelarstatistik

Referenser

Externa länkar 

Kanadensiska ishockeyspelare
Idrottare från Québec
Födda 1975
Spelare i Jokerit
Spelare i HPK
Spelare i JYP
Spelare i Hershey Bears
Spelare i Tampa Bay Lightning
Spelare i SC Bern
Spelare i Atlanta Thrashers
Spelare i Avangard Omsk
Levande personer
Män
Spelare i Kansas City Blades
Spelare i Cleveland Lumberjacks
Stanley Cup-mästare 2004
Personer från Laval, Québec
Alumner från University of Vermont
Ishockeyspelare i Vermont Catamounts (herrar)
NHL-spelare som inte blivit valda i NHL Entry Draft
Spelare i Régents de Laval-Laurentides-Lanaudière